

Lokalizacje

Niemcy 
 Lindberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Regen

Szwecja 
 Lindberg – dzielnica Varberga

Stany Zjednoczone 
 Lindberg – miejscowość

Osoby 
 Allan Lindberg – szwedzki lekkoatleta
 Edward Lindberg – amerykański lekkoatleta
 Fredrik Lindberg – szwedzki curler
 Hans Lindberg – duński piłkarz ręczny
 Jacob Lindberg – szwedzki lutnista i gitarzysta
 Jim Lindberg – amerykański piosenkarz
 Karin Lindberg – szwedzka gimnastyczka
 Karl Lindberg – szwedzki biegacz narciarski
 Oskar Lindberg – szwedzki kompozytor
 Oskar Lindberg – szwedzki biegacz narciarski
 Per Lindberg – szwedzki reżyser
 Tomas Lindberg – szwedzki wokalista
 Torsten Lindberg – szwedzki piłkarz

Zobacz też 
 Lindbergh